L'édition 2018 du tournoi de tennis de Chicago se déroule du 4 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Petra Martić remporte le titre en simple. En finale, elle bat Mona Barthel, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Barthel et Kristýna Plíšková.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait des Américaines Jennifer Brady, Christina McHale et Vania King, de la Slovène Dalila Jakupović, de la Polonaise Magda Linette, la Roumaine Monica Niculescu, de la Suédoise Rebecca Peterson et de la Portoricaine Mónica Puig. Elles sont remplacées respectivement par Duan Ying-Ying, Zhu Lin, Jana Fett, Beatriz Haddad Maia, Madison Brengle, Katie Boulter, Mona Barthel et Ons Jabeur.

Lauréates 
La Croate Petra Martić remporte son  titre en simple en WTA 125 en battant l'Allemande Mona Barthel en deux sets (6-4, 6-1).

L'Allemande Mona Barthel et la Tchèque Kristýna Plíšková s'imposent en finale du double face aux Américaines Asia Muhammad et Maria Sanchez en 2 sets (6-3, 6-2).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Chicago
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Tennis en septembre 2018